Biljke:
 Turica (biljni rod),  iz porodice Rosaceae

BiH:
 Turica (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Srbija:
 Turica (Lučani, Srbija), naselje u općini Lučani,